Les Podicipedidae sont une famille d'oiseaux aquatiques nommés grèbes. Elle est constituée de 6 genres et 22 espèces selon le Congrès ornithologique international. C'est la seule famille de l'ordre des Podicipediformes.

Morphologie commune à la famille 

Le long corps de l'oiseau est en fuseau et les pattes très en arrière et très courtes, ce qui constitue une adaptation à la vie aquatique. C'est cette position des pattes par rapport au corps qui leur a valu le nom de Podicipedidae (« pieds au derrière »).
Ils ont le bec pointu, les doigts lobés (non pas palmés mais aussi efficaces que les palmures des canards) et la queue très réduite.

Complètement adaptés à la vie sur et sous l'eau, les grèbes ne sont pas adaptés à la marche sur terre, où ils vont très rarement ; ils y sont plus vulnérables que d'autres oiseaux. Ce ne sont pas non plus des spécialistes du vol, car leurs ailes sont relativement petites et leur musculature pectorale est assez peu développée.

Le plumage des grèbes, très doux et très épais, fut autrefois utilisé pour réaliser des manchons ou border des pelisses. Ce plumage leur assure une bonne isolation vis-à-vis de l'eau. Les oiseaux de cette famille présentent deux plumages par an, un plumage nuptial aux couleurs généralement vives, surtout au niveau de la tête, et un plumage internuptial plus discret et plus terne.

Habitat 
Cosmopolites à l'exception de l'Antarctique, ils présentent la plus grande diversité dans le Nouveau Monde. Ils fréquentent des habitats d'eau douce, surtout en régions tempérées, mais on les trouve souvent en mer en hiver.

Régime alimentaire 
Les grèbes sont principalement piscivores : petits poissons, mollusques, crustacés, têtards et grenouilles. Ils peuvent également manger des fragments végétaux. La plupart des espèces sont plus insectivores que piscivores, hormis le grèbe huppé.

Liste alphabétique des genres 

 Aechmophorus Coues, 1862 (2 espèces)
 Podiceps Latham, 1787 (9 espèces)
 Podilymbus Lesson, 1831 (2 espèces)
 Poliocephalus Selby, 1840 (2 espèces)
 Rollandia Bonaparte, 1856 (2 espèces)
 Tachybaptus Reichenbach, 1853 (6 espèces)

Liste des espèces 

D'après la classification de référence (version 5.1, 2015) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :

Parmi celles-ci, trois espèces sont éteintes :
 Tachybaptus rufolavatus – Grèbe roussâtre
 Podilymbus gigas – Grèbe de l'Atitlan
 Podiceps andinus – Grèbe des Andes

Liens externes

Notes et références 

Famille d'oiseaux (nom scientifique)